Robert Abel (footballeur), footballeur anglais
 Bobby Abel (1857–1936), joueur de cricket
 Bobby Abel (nascar) (1930–1995), pilote
 Robert Abel (animateur) (1937–2001), ingénieur effets visuels
Robert Abel and Associates, société
Robert H. Abel (né 1941), conteur américain